Wasylów peut faire référence à :

Toponmie
en Pologne
 dans la voïvodie de Lublin
 du powiat de Tomaszów Lubelski
 Wasylów, un village de la gmina de Telatyn
 Wasylów, un village de la gmina d'Ulhówek